Alaa Meskini (né en 1982), footballeur marocain
 Iman Meskini (née en 1997), actrice norvégienne
 Mohamed Amine Meskini (né en 1997), footballeur tunisien
 Rahal Meskini (1926-1956), résistant marocain au colonialisme français